Companiganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Companiganj, Noakhali, underdistrikt, 
 Companiganj, Sylhet, underdistrikt, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar